Лазава — деревня в Великолукском районе Псковской области, Лычёвская волость.
 Лазава (Бор-Лазава или Лазавское) — озеро в Великолукском районе Псковской области, исток реки Лазавица.